Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B403 :

  Bretelle B403, route belge dans la province de Flandre-Orientale ;
  Bundesstraße 403, route fédérale allemande reliant Laar à Ochtrup.